Csehország
 Pec, település a Domažlicei járásban
 Pec pod Sněžkou, település a Trutnovi járásban